Ana Vasco é escritora e jornalista., ela escreveu três livros:

 Aécio Neves - De facto et de Jure
 João Paulo II - Uma história
 João Paulo II - Antologia

Ligações externas 
 Senado federal homenageia escritora

Biógrafos do Brasil